Hans Moser (acteur) (1880-1964), acteur autrichien
Hans Moser (réalisateur) (né en 1944), réalisateur allemand
Hans Moser (équitation) (1901-1979), cavalier suisse
Hans Möser (1906-1948), officier SS
Hans Joachim Moser (1889-1967), compositeur et musicologiste allemand
, (né en 1937), handballeur roumain issu de la minorité souabe du Banat